Formação
Formação geológica
Formação profissional
Formação estelar

Desambiguação